Pojem „Světlá nad Sázavou“ je nejednoznačný a může mít více významů:

 Světlá nad Sázavou – město v okrese Havlíčkův Brod v Kraji Vysočina
 Světlá nad Sázavou (zámek) – zámek ve stejnojmenném městě
 Světlá nad Sázavou (nádraží) – nádraží ve stejnojmenném městě na trati z Čerčan a na trati Kolín – Havlíčkův Brod